Les Baumettes steht für:

 Les Baumettes (Gefängnis), Strafanstalt in Marseille, Frankreich
 Ferenbalm, französisch Les Baumettes, Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz